Moșii se poate referi la:

 Moșii este o operă literară scrisă de Ion Luca Caragiale
 Moșii de vară
 Moșii de iarnă
 Moșii de primăvară (Măcinici)

Vezi și 
 Moș (dezambiguizare)
 Moșuni (dezambiguizare)
 Moșneni (dezambiguizare)
 Moșteni (dezambiguizare)
 Moșilor (dezambiguizare)
 Moșna (dezambiguizare)
 Moșnița (dezambiguizare)